Graf von Looz-Corswarem ist der Name folgender Personen:

 Clemens Graf von Looz-Corswarem (1947–2022), deutscher Historiker und Archivar, Leiter des Stadtarchivs Düsseldorf
 Otto Graf von Looz-Corswarem (1906–1985), deutscher Historiker und Archivar, Leiter der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz